Уусипаавалниеми () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уусипаавалниеми, Маркку (род. 1966) — финский кёрлингист, многолетний скип команды Финляндии, призёр Олимпийских игр.
 Уусипаавалниеми, Юсси (род. 1965) — финский кёрлингист.